Türk Attila, régész, egyetemi oktató
 Türk Attila, Szatmári Jenő István (1947-2010) újságíró írói álneve

Jegyzetek